José Bolaños, (24 luglio 1935-11 giugno 1994) regista e sceneggiatore messicano, uno degli ultimi compagni di Marilyn Monroe
José Miguel Corrales Bolaños, (29 settembre 1938-) politico della Costa Rica